Lewandowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Lewandowsky (1879–1921), deutscher Dermatologe
 Helga Lewandowsky (* 1930), deutsche Politikerin (SPD)
 Marcel Lewandowsky (* 1982), deutscher Politikwissenschaftler
 Max Lewandowsky (1876–1918), deutscher Neurologe 
 Max Lewandowsky (Komponist) (1874–1906), deutscher Komponist
 Stephan Lewandowsky, australischer Psychologe
 Via Lewandowsky (* 1963), deutscher Künstler 

Siehe auch:

 Lewandowska
 Lewandowski